Nadie Me Entiende Tour es la segunda gira solista de la actriz, cantante y influencer mexicana Karol Sevilla, estrella de la serie de televisión de Disney Channel, Soy Luna . El concierto cuenta con un amplio repertorio musical, que incluye numerosos covers cómo "Corre", "Equivocada" y éxitos propios como "A Bailar", "Mil Besos Por Segundo", "Tus Besos", "Nadie Te Entiende" y temas de la serie Soy Luna como " La Vida Es Un Sueño" o "Soy Yo" y temas de la serie Siempre Fui Yo como "Siempre fui yo" y "La Canción más bonita".

Canciones 
 Nadie Te Entiende
 Tus Besos
 Pase lo que Pase ft Joey Montana
 Dime Dime
 La Vida es un Sueño (from "La vida es un sueño", "Soy Luna")
 A Bailar (ft Dany Martins)
 La Canción más bonita del mundo (ft Pipe Bueno)
 Mil Besos por Segundo
 Equivocada (Cover de Thalía)

 Corre (Cover de Jesse & Joy)
 Nada de Esto Fue Un Error (Cover de  Coti Sorokin)
 Soy Yo (From "Modo amar", "Soy Luna)
 Siempre fui yo (From "Siempre Fui Yo")

 Pensandote (Cancion en homenaje a su abuela Bertha)
 Miedo de Sentir
 Sonreír y Amar (Primera canción inédita que lanzo Karol Sevilla) (Cancion no confirmada en el repertorio)
 Los Quiero Escuchar (#KarolTeLlama)(Canción no confirmada en el repertorio)
 Gracias por Estar (Roast Yourself Challenge)